The Crash, film américain réalisé par Edward F. Cline en 1928.
The Crash, film américain réalisé par William Dieterle en 1932.
The Crash, film hongkongais réalisé par Dante Lam en 2008.
, film américain réalisé par Aram Rappaport en 2017.